Gray County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Gray County (Kansas) – okres státu Kansas
 Gray County (Texas) – okres státu Texas